Смесь:

 Смесь — в химии, продукт смешения, механического соединения каких-либо веществ, характеризующийся содержанием примесей выше определенного предела. Например: горючая смесь, гелиево-кислородная смесь.
 Смесь — случайная, беспорядочная, лишенная стройности, единства совокупность чего-либо разнородного, собранного вместе. Синонимы: «смешение», «мешанина», «месиво», «микстура», «микс».
 Смесь — игра в карты, распространенная в XVIII — XIX веках.
 Смесь - сатирческий журнал издаваемый Л. Сичкаревым в 1769 г.

См. также 
 Состав
 Филателистическая смесь
 Смесь Эшка
 Смесь состояний
 Смесь французского с нижегородским